Леонид Майборода:
 Майборода, Леонид Александрович (1937—2022) — советский/российский специалист в области систем управления ракет и космических аппаратов.
 Майборода, Леонид Тимофеевич (1925—1981) — полный кавалер ордена Славы.